Zkratka IAS má více významů:

 Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards),
 Indikovaná vzdušná rychlost (Indicated airspeed) – druh rychlosti letu letadla,
 Integrovaný audio systém
 Izquierda Asturiana, politická strana
 Institute for Advanced Study

Zkratky